2 miejscowości w Polsce: 
 Brześce – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Janowiec 
 Brześce – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria